André Paradis peut désigner :
 André Paradis (1955-), un peintre canadien ;
 André Paradis, un historien de la médecine canadien ;
 André Paradis (1939-), un essayiste, romancier et nouvelliste guyanais.